Суперактино́иды (суперактини́ды, ) — гипотетически возможные химические элементы с атомными номерами 121 (унбиуний) — 157 (унпентсептий), у которых полностью заполнена 5g-оболочка. Группа суперактиноидов следует после сверхтяжёлых трансактиноидных элементов и располагается ниже группы лантаноидов и актиноидов в расширенной периодической таблице элементов. Теоретическое предположение о существовании таких элементов было упомянуто Г. Т. Сиборгом. Теории Острова стабильности и т. н. магических ядер оболочечного строения допускают долгоживущее и стабильное существование суперактиноидов, в том числе в природе.

Попытки синтеза суперактиноидов 
Ни один из элементов блока пока ещё не был синтезирован, хотя попытки синтеза предпринимались. Об этих суперактиноидах пока известно очень мало.

Предположительно, первое доказательство существования таких элементов было получено группой учёных из Еврейского университета. Одним из руководителей группы  было получено ядро экатория-унбибия с атомной массой 292 и атомным номером 122. Однако это заявление в настоящее время оспаривается на основании последних попыток воспроизведения данных с использованием более точных методов.

 Также в 2011 году российские учёные сообщили об открытии в метеоритном веществе следов столкновений с частицами с атомными числами до 130, что может являться косвенным доказательством существования стабильных сверхтяжёлых ядер, в том числе и суперактиноидов.

 В ходе попыток искусственного ядерного синтеза суперактиноидов были заявления о получении элемента унбиквадий (124) и косвенных свидетельствах об элементе унбигексий (126), которые пока не подтверждены. Попытки синтеза суперактиноидов продолжаются.

Примечания

Литература 

 Nefedov  V. I., Trzhaskovskaya M. B., and Yarzhemskii V. G. Electronic Configurations and the Periodic Table for Superheavy Elements // Doklady Physical Chemistry, 2006, Vol. 408, Part 2, pp. 149–151.

 
Группы химических элементов
Гипотезы ядерной физики
Физические гипотезы
Химические гипотезы